Puede referirse a:
 El nombre común de la planta Artemisia abrotanum
 El nombre común de la planta Artemisia arborescens

Véase también
Abrótano hembra
Abrótano macho